Lucca kan syfta på:

 Republiken Lucca – en historisk stat i Italien 1160–1805
 Furstendömet Lucca och Piombino –  ett furstendöme 1805–1814, en del av Första franska kejsardömet
 Hertigdömet Lucca – ett italienskt hertigdöme 1815–1847

Geografi

Italien 

 Lucca (provins), provins, Toscana, 
 Lucca, kommun, Toscana, Provincia di Lucca, 

Robotskapade Italienförgreningar